ISO 3166-2:AZ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Азербайджану. Стандарт охватывает 7 районов в составе автономной республики Нахичевань, 1 автономную республику, 11 муниципалитетов и 59 районов Азербайджана. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Азербайджана — AZ и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двух-трёхбуквенный код республики, муниципалитета, района образован созвучно названию республики, муниципалитета, района. Геокоды автономной республики, муниципалитетов и районов Азербайджана являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AZ, присвоенного Азербайджану в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Азербайджана первого уровня 
Геокоды 1 республики и 11 муниципалитетов административно-территориального деления Азербайджана.

Геокоды 59 районов административно-территориального деления Азербайджана.

Геокоды Азербайджана второго уровня 
Геокоды 7 районов административно-территориального деления Азербайджана.

Геокоды пограничных Азербайджану государств 
 Россия — ISO 3166-2:RU (на севере),
 Грузия — ISO 3166-2:GE (на севере и юге),
 Армения — ISO 3166-2:AM (на западе и северо-востоке),
 Иран — ISO 3166-2:IR (на западе),
 Турция — ISO 3166-2:TR (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Азербайджана

Ссылки 
 
 Геокоды Азербайджана 

2:AZ